Dietas de Tolosa o asambleas de Tolosa son denominaciones historiográficas para una serie de reuniones de notables del reino carolingio de Aquitania, bajo Luis el Piadoso (titular del reino por concesión de su padre Carlomagno), que se celebraron en la ciudad de Tolosa (Toulouse) a finales del siglo VIII y comienzos del siglo IX. Determinaron el avance de la Marca Hispánica por el territorio de los futuros condados catalanes.

La segunda Dieta de Tolosa (798), convocada por el conde Guillermo I de Tolosa, incluyó la presencia de los embajadores de Alfonso II de Asturias y de Bahlul ibn Marzuq (valí de Huesca, enfrentado al emirato de Córdoba), que fueron recibidos en audiencia por Luis. Posiblemente entre las consecuencias de esta dieta estuvo la revuelta de Pamplona (799): el buen entendimiento entre los Banu Qasi y los Íñiguez, obedientes a los emires de Córdoba, había permitido el mantenimiento del control andalusí de Pamplona y las vías de comunicación del Pirineo occidental (batalla de Roncesvalles, 778). Mutárrif ibn Musa ibn Fortún, un hijo de Musa I el Grande, gobernaba Pamplona en 798. Según indica Ibn Hayyán, las facciones vasconas enemigas de los Íñiguez se sublevaron con ayuda de los francos de la Gascuña y mataron a Mutárrif. Desde entonces se consideró a Balaišk al-Jalaixqí (Velasco el Gascón) como líder o caudillo de la ciudad de Pamplona. La revuelta fue aprovechada por el Reino de Asturias para realizar uno de sus periódicos ataques contra Lisboa. El historiador Lacarra estima que el proyecto sería incluso más ambicioso: aprovechar los contactos con los rebeldes muladíes para apoderarse de buena parte de la Marca Superior (al-Tagr al-Ala), particularmente las ciudades de Barcelona, Huesca y Tortosa; aunque tales proyectos no se concretaron más que posteriormente con el avance hacia Barcelona. La reacción del emirato fue una aceifa de Muawiya ibn al-Hákam (hijo de Alhakén I) contra Álava y Castilla, donde fue derrotado (batalla de Conchas de Arganzón, septiembre u octubre de 801).

La tercera Dieta de Tolosa (800) decidió la salida de las tropas hacia Barshiluna (Barcelona), dirigidas por el rey. El valí Sadun al-Ruayni les salió al encuentro, subordinándose a Luis, pero evitó su entrada en la ciudad, con lo que éste tuvo que reorientar sus tropas hacia Larida (Lérida –sitio, toma o batalla de Lérida–), que fue saqueada, destruyéndose sus defensas; después, siguiendo el curso del Cinca, las tropas de Luis asediaron Wasqa (Huesca), cuyo valí, Azam o Hasan, se le sometió nominalmente pero impidió su entrada en la ciudad (de forma similar a lo que había ocurrido ante Barcelona), teniendo que volver a Tolosa para pasar el invierno.

La cuarta Dieta de Tolosa (801) decidió las operaciones que llevaron a la conquista de Barcelona y trató el tema de una revuelta de los gascones que habría tenido lugar uno o dos años antes. La muerte de Burdungió, conde de Fesenzac (que por su nombre posiblemente sería un noble borgoñón); había llevado a su sustitución por Liutardo (hijo del conde de París y hermano de Begón de Tolosa), al que se opusieron los nobles gascones, que quemaron vivos a los que no mataron en batalla. Citados a la corte de Luis el Piadoso, pusieron obstáculos a su comparecencia, pero finalmente acudieron y fueron condenados a muerte, algunos de ellos quemados vivos por aplicación de la ley del talión.

Contexto

Véase también
Dieta (desambiguación)
Conquista carolingia de Cataluña (sic -:ca:Conquesta carolíngia de Catalunya-, en realidad son batallas, asedios y tomas de ciudades en toda la zona denominada Marca Hispánica, que comprende todo el Pirineo, desde Navarra, y en su parte oriental el territorio al norte del Llobregat, la llamada Cataluña Vieja): Arbuna (Narbona, 719, 737 y 759) – Saraqusta (Zaragoza, 778) – Roncesvalles (778) – Gerona (785) – Ad Pontes (792) – Gerona (793) – Narbona (793) – Orbieu (793) – Pamplona (799) – Larida (Lérida, 800) – Osca (Huesca,800) – Barxiluna (Barcelona, 800-801) – Conchas de Arganzón (801) – Tutila (Tudela, 803) – Turtuixa (Tortosa, 804, 808 y 809).

Notas

Bibliografía
Claude de Vic y Joseph Vaissètte, Histoire générale de Languedoc, Toulouse: Édouard Privat, 1872.
José María Lacarra, «Textos navarros del Códice de Roda» en Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, Vol. 1, 1945.
Luis Suárez Fernández, Historia de España Antigua y media, Rialp, 1976.

Imperio carolingio